Tussen 1877 en 2022 werden (delen van) gemeenten grenzend aan Amsterdam geannexeerd of werd gefusseerd, met daarin onderstaande buurtschappen, dorpen en een stad. Voor een uitgebreidere geschiedenis, zie Amsterdamse annexaties.

Buiksloot (1921)  
Diemen, Noordelijk deel Overamstelpolder (1896)
Haarlemmerliede, Houtrakpolder (1963, 1970), met Ruigoord (1997) 
Nieuwendam met Zunderdorp (1921) 
Nieuwer-Amstel, noordelijk deel (1877 en 1896) met Buitenveldert (buurtschap) (1921)
Landsmeer met Kadoelen (Amsterdam) (1966)
Ransdorp met Durgerdam, Holysloot en Schellingwoude (1921)
Oostzaan, Noordelijke IJpolders (1921)  met Oostzanerwerf (1966)
Ouder-Amstel met Omval (Amsterdam) (1921)
Sloten (gemeente Noord-Holland) (1877, 1896) met De Baarsjes (buurtschap), Oud Osdorp, Overtoomse Buurt, Raasdorp en Sloterdijk (1921)
Watergraafsmeer (1921)
Weesp (2022)
Weesperkarspel, Bijlmermeerpolder, Oost Bijlmerpolder en de Polder Gein en Gaasp met Driemond (1966)
Westzaan, Noordelijke IJpolders (1921)
Zaandam, Noordelijke IJpolders (1921)

Geografie van Amsterdam